Avicelaza ima više značenja.
 Celulaza
 Celuloza 1,4-beta-celobiozidaza